Scilla növénynemzetség; csillagvirág
 Scilla település Olaszországban, nevét Szkülláról, a mitológiai szörnyről kapta
 Scilla-fok fok Olaszországban, a Messinai-szoros bejáratánál, nevét Szkülláról, a mitológiai szörnyről kapta